Seznam armad z zaporedno številko 14.

Seznam 
 14. armada (ZDA)
 14. armada (Združeno kraljestvo)
 14. armada (Nemški imperij)
 14. armada (Japonski imperij)
 14. armada (Wehrmacht)
 14. armada (ZSSR)
 14. gardna armada (ZSSR)

 Zračne
 14. zračna armada (ZDA)
 14. zračna armada (ZSSR)
 14. zračna armada (Ruska federacija)

Glej tudi